

Toponyme

Torps, ancienne commune française du Calvados, aujourd'hui intégrée à Villers-Canivet, région Normandie
 Torp, ancienne commune française de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée au Torp-Mesnil, région Normandie
 Le Torp, lieu-dit à Colleville (Seine-Maritime), région Normandie

Torp : aéroport régional et low cost sur la commune de Sandefjord à 110 km au sud ouest d'Oslo
 Gare de Torp

Torp, localité suédoise de la commune d'Ale
 Torp, localité suédoise de la commune de Mönsterås

Patronyme 

 Linn Torp (1977- ), coureuse cycliste américaine ;   
 Sofie Torp (1990-), actrice  danoise.

Voir aussi 
 Chapelle de Torp dans le Calvados.
 Prieuré du Torps, une ancienne dépendance de l'abbaye de Jumièges, dans le département de la Seine-Maritime
 Le Torpt, une commune du département de l'Eure
 le Château du Tourps, Cotentin, Manche
 , nom de famille britannique issu d'un toponyme anglais
 , toponyme allemand de même origine germanique
 , toponyme néerlandais et bas allemand de même origine